Müller-Buschbaum ist der Name folgender Personen

 Hanskarl Müller-Buschbaum (1931–2016), Professor für Anorganische Chemie an der Universität Kiel
 Peter Müller-Buschbaum (* 1966), Professor für Physik an der TU München
 Klaus Müller-Buschbaum (* 1969), Professor für Anorganische Chemie an der Universität Würzburg